Hedonik (von griechisch ἡ ἡδονή  hē hēdonē, „Lust“, „Freude“) steht für:
 eine Bewertungsmethode, siehe hedonische Preisberechnung
 Hedonismus, eine philosophische bzw. ethische Strömung, die Lust als höchstes Gut und Bedingung für Glückseligkeit und gutes Leben ansieht.